Сре́дняя аллея — аллея на Каменном острове в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Проходит от набережной реки Малой Невки до 2-й Берёзовой аллеи.

История 
Первоначально с 1909 по 1929 годы носила название Большая аллея. Позже название перешло к другому проезду. С 1933 года носит название Средняя аллея, названная, как имеющая меньшую длину в сравнении с Большой аллеей.

Достопримечательности 
 Парк «Тихий отдых»
 
 Дом княгини М. К. Кугушевой, ныне Детская художественная школа им. Кустодиева (дом 1 по Боковой аллее)

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Каменный остров